Коби́ла — самиця свійського коня
 Кобила — на початку 19 століття — колода, до якої прив'язували засудженого на покарання різками
 Кобила — гора в Українських Карпатах (Закарпатська область)

Прізвище 
 Андрій Кобила (?-1347) — московський боярин.

Див. також 
 Біла Кобила — гора в Українських Карпатах.
 «Іван та кобила» — український фільм.
 Кобилиця
 Кобиля

Примітки